Abdelhamid Arroussi (1947-2014), est un artiste peintre et galeriste.
 Said Arroussi (1991-), est un footballeur algérien.